

Зарічний — вулкан, Камчатський півострів
 Зарічний — місто, Зарічний міський округ, Свердловська область
 Зарічний — село, Балезінський район, Удмуртія
 Зарічний — присілок, Благоварський район, Башкортостан
 Зарічний — селище, Верхньокамський район, Кіровська область
 Зарічний — присілок, Гафурійський район, Башкортостан
 Зарічний — село, Граховський район, Удмуртія
 Зарічний — селище, Гур'євський округ, Кемеровська область
 Зарічний — селище, Котельницький район, Кіровська область
 Зарічний — селище, Кочкуровський район, Мордовія
 Зарічний — селище, Маріїнський округ, Кемеровська область
 Зарічний — селище, Нерчинський район, Забайкальський край
 Зарічний — селище, Новокузнецький район, Кемеровська область
 Зарічний — селище, Октябрський район, Ханти-Мансійський автономний округ, Тюменська область
 Зарічний — селище, Панкрушихинський район, Алтайський край
 Зарічний — селище, Первомайський район, Томська область
 Зарічний — селище, Поріцький район, Чувашія
 Зарічний — селище, Ромодановський район, Мордовія
 Зарічний — селище, Смоленський район, Алтайський край
 Зарічний — селище, Совєтський район, Алтайський край
 Зарічний — селище, Малиновське сільське поселення, Томський район, Томська область
 Зарічний — селище, Меженіновське сільське поселення, Томський район, Томська область

 Зарічний Іван Петрович — Герой Соціалістичної Праці
 Зарічний Ігор Семенович — скульптор
 Зарічний Микола Миколайович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Зарічний Михайло Михайлович — учений-математик, доктор фізико-математичних наук